Bibiana puede referirse a:

Bibiana, nombre propio femenino.
Bibiana, santa cristiana.
Bibiana, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte.
Bibiana Fernández, actriz española.
Bibiana Ballbè, presentadora de televisión española.